V ist:

 Ein Buchstabe des lateinischen Alphabets, siehe V

V steht in der Chemie für:

 das Zeichen für das Element Vanadium oder Vanadin

V steht in der Mathematik für:

 häufig als Formelzeichen in der Geometrie für das Volumen verwendet
 in der Mengenlehre das Universum aller Mengen; siehe Menge (Mathematik)

V steht in der Numismatik (Münzkunde) als Kennbuchstabe für:

 Troyes seit 1698 auf französischen Münzen
 Turin im 16. Jhd.
 València auf spanischen Münzen seit 1497
 Venedig unter den Habsburgern 1797 und von 1815 bis 1866

V wird in der Physik folgendermaßen verwendet:

  ist das Formelzeichen für die Geschwindigkeit (lat. velocitas)
 v als Formelzeichen für die Schallschnelle oder das spezifische Volumen
 V als Formelzeichen für das Volumen
 V für das Potential
 V oft für die Potentielle Energie in der theoretischen Physik
 V für das Vakuum
 V für die elektrische Spannung, siehe Volt
 V-Welle

V steht in der Biologie für:

 Aminosäure Valin

V steht in der Astronomie für:

 Venus in der astronomischen Nomenklatur

V. steht bei der Bundeswehr für:

 Verteidigungsfallstärke, Personalstärkeangabe in Streitkräften

V steht in der Informatik für:

 ein an der Stanford University entwickeltes Betriebssystem, siehe V (Betriebssystem)

V. steht in der Medizin für:

 Vena (lateinisch: Vene)
 Visus, die Sehschärfe

v oder v. steht in der Rechtswissenschaft für:

 eine Abkürzung für versus. Durch den Buchstaben werden besonders in common-law-Rechtsordnungen die Parteien eines Rechtsstreites in dessen offizieller Bezeichnung voneinander getrennt, z. B. Brown v. Board of Education In zivilrechtlichen Fällen wird „v.“ als ‚and‘ gesprochen. In den Vereinigten Staaten steht nach dem Buchstaben v ein Punkt, in England und Wales nicht.

V steht im SI-Einheitensystem für:

 das Einheitensymbol für das Volt, die Einheit der elektrischen Spannung

V als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 international: Vatikanstadt
 Deutschland: Vogtlandkreis
 Großbritannien: Tal des Flusses Severn
 Monaco: Mietwagen
 Niederlande: Lieferwagen
 Österreich: Land Vorarlberg (auslaufend)
 Philippinen: Region 4: CALABARZON und MIMARO
 Slowakei: Exportkennzeichen (gelbes Kennzeichen: letzter Buchstabe)
 Spanien:
 Vorführwagen
 Provinz Valencia (auslaufend)
 Tschechien: historische Fahrzeuge (Veterán)
 Ungarn: Importfahrzeuge, keine EU-Version

V als Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:

 Österreich: Landeshauptmann von Vorarlberg, siehe Liste der Buchstaben der Zulassungsbehörden für nationale amtliche Kennzeichen für Kleinfahrzeuge

V steht in der öffentlichen Verwaltung oft für:

 Anlage V zur deutschen Einkommensteuererklärung über Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Deutschland)
 Verband (Recht)
 Verfügung
 Verordnung
 Versicherer
 Versorgung
 Vize
 Vorlesung
 Vorschrift

V steht in der Luftfahrt für:

 Varying – variable Windrichtung (z. B. 290V360 – Windrichtung variiert von 290° bis 360°)
 Velocity – Geschwindigkeit, Fluggeschwindigkeit
 Im int. Buchstabieralphabet (ICAO-Alphabet) wird V mit Victor bezeichnet
 Victor-Airway (VFR-Airway [USA]) – untere Luftstraßen

v. ist in Personen- oder Ortsnamen die Abkürzung für:

 von oder vom
 vor

V ist der Künstlername von
 V (Sänger) (* 1995; Kim Taehyung), südkoreanischer Sänger
 Marco V, niederländischer DJ und Musikproduzent

V, V., v hat zudem folgende Bedeutungen:
 V ist das römische Zahlzeichen für 5, siehe römische Zahlen
 Jahr V des französischen Revolutionskalenders, siehe Französischer Revolutionskalender/Y5
 beim Geldwechsel kennzeichnet V die Valuta
 V in Klammern kennzeichnet häufig eine Variante (Produkt)
 V ist der Variator (KER) in der flexiblen Plankostenrechnung
 V. kennzeichnet den Vers in der Lyrik
 V kennzeichnet häufig einzelne Versuche
 V wird als Abkürzung oder Synonym für Vinyl benutzt
 V ist die von Volvo verwendete Bezeichnung für deren Kombimodelle, siehe Kombinationskraftwagen
 v bezeichnet im Internationalen Phonetischen Alphabet den stimmhaften labiodentalen Frikativ
 v, die Rückseite eines Blattes Papier etc. oder einer Banknote, siehe Verso

V, V. ist der Titel folgender Werke:
 V., Roman von Thomas Pynchon (1963)
 V (Maroon-5-Album) (2014)
 V (Spock’s-Beard-Album) (2000)
 V (Thomas-Godoj-Album) (2014)
 V (Vanessa-Hudgens-Album) (2006)
 V (Havok-Album) (2020)
 V wie Vendetta (Comic), Graphic Novel von Alan Moore (1982–1989)
 V wie Vendetta (Film), Film von James McTeigue (2005)
 V – Die Verbrauchershow, RTL-Ratgebersendung mit Marco Schreyl (2007)
 V – Die außerirdischen Besucher kommen, US-amerikanische Fernsehserie (1983–1985)
 V – Die Besucher, US-amerikanische Fernsehserie (2009–2011)

V steht als Handgeste für:

 Frieden, siehe Friedenszeichen
 das Wort Victory
 die Zahl Zwei

V ist die Form des Korpus der Gitarre Gibson Flying V

V-Waffen sind so genannte Vergeltungswaffen des Dritten Reiches:

 Fieseler Fi 103 (V1)
 A4 (Rakete) (V2)
 Kanone V3

Siehe auch:

 ∨, Operator der Disjunktion (logisches „Oder“)
 ℣, Symbol für den Versikel
 Vau
 FAU
 Lunar V, Leuchterscheinung auf dem Mond

V